Die Sulfate, Chromate, Molybdate in der Systematik der Minerale nach Dana umfassen die Klasse VI dieser Systematik. Selenate und Tellurate, Selenite - Tellurite - Sulfite. Die in den früheren Versionen der Systematik in dieser Klasse enthaltenen und teilweise namensgebenden Molybdate befinden sich bei der aktuellen Version in der Klasse VII, Phosphate, Arsenate, Vanadate, Unterklassen 48 und 49.

Nach der neuen Dana-Klassifikation besteht die Klasse bei den Sulfaten aus den Unterklassen 28 (Wasserfreie Säuren und Sulfate), 29 (Hydratisierte Säuren und Sulfate), 30 (Wasserfreie Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen), 31 (Hydratisierte Sulfate) und 32 (Zusammengesetzte Sulfate). Die Unterklasse 33 enthält die Selenate und Tellurate; Selenite, Tellurite und Sulfite belegen die gleichnamige Unterklasse 34. Die Chromate schließlich bestehen aus den Unterklassen 35 (Wasserfreie Chromate) und 36 (Chromate).

Die Einträge sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Die Spalte „Status“ gibt in Kurzform Auskunft über Abweichungen von der Anerkennung als eigenständiges Mineral oder andere Besonderheiten. Erläuterung der Abkürzungen:
 N = Veröffentlicht ohne Anerkennung durch die IMA/CNMNC
 R = Umbenannt oder Nummer geändert
 Q = Fraglich

28 Sulfate

28.00 Sulfatminerale ohne Klassifikationsnummer

28.00.00 Barytgruppe

28.00.00 Molybdategruppe, basisch, wasserhaltig

28.00.00 Sulfate

28.00.00 Sulfate, Chloride

28.00.00 Tellurate

28.01 Wasserfreie Säuren und Sulfate

28.01.01

28.01.02

28.01.03

28.02 Wasserfreie Säuren und Sulfate (A+)2XO4

28.02.01

28.02.02

28.02.03

28.02.04

28.03 Wasserfreie Säuren und Sulfate (A2+)XO4

28.03.01 Barytgruppe

28.03.02

28.03.03

28.03.04

28.03.05

28.04 Wasserfreie Säuren und Sulfate mit verschiedenen Formeln

28.04.01

28.04.02

28.04.03

28.04.04  Langbeinit-Reihe

28.04.05

28.04.06 Klyuchevskitgruppe

28.04.07

29 Wasserhaltige Säuren und Sulfate

29.01 Wasserhaltige Säuren und Sulfate

29.01.01

29.01.02

29.01.03

29.02 Wasserhaltige Säuren und Sulfate mit (A+)2XO4 × x(H2O)

29.02.01

29.02.02

29.03 Wasserhaltige Säuren und Sulfate mit (A+)2B(XO4)2 × x(H2O)

29.03.01

29.03.02

29.03.03 Blöditgruppe

29.03.04

29.03.05

29.03.06

29.03.07  Mohritgruppe

29.03.08

29.04 Wasserhaltige Säuren und Sulfate mit (A+)2Bn(XO4)p × x(H2O)

29.04.01

29.04.02

29.04.03

29.04.04

29.04.05

29.04.06

29.04.07

29.05 Wasserhaltige Säuren und Sulfate mit AB(XO4)2 × x(H2O)

29.05.01

29.05.02

29.05.03

29.05.04

29.05.05 Alaungruppe

29.06 Wasserhaltige Säuren und Sulfate mit AXO4 × x(H2O)

29.06.01

29.06.02 Kieseritgruppe (Monohydrate)

29.06.03

29.06.04

29.06.05

29.06.06 Rozenitgruppe (monoklin)

29.06.07 Chalkanthitgruppe (Triklin: P)

29.06.08 Hexahydritgruppe (Raumgruppe: C2/c)

29.06.09

29.06.10 Melanteritgruppe (Heptahydrate, monoklin: P21/c)

29.06.11 Epsomitgruppe

29.06.12 Minasragritgruppe (Monoklin und Triklin)

29.06.13 Minasragritgruppe (Orthorhombisch)

29.06.14

29.07 Wasserhaltige Säuren und Sulfate mit A(B)2(XO4)4 × x(H2O)

29.07.01

29.07.02

29.07.03 Halotrichitgruppe (monoklin mit 22 H2O)

29.08 Wasserhaltige Säuren und Sulfate mit (A)2 (XO4)3 × x(H2O)

29.08.01

29.08.02

29.08.03

29.08.04

29.08.05

29.08.06

29.08.07

29.09 Wasserhaltige Säuren und Sulfate mit verschiedenen Formeln

29.09.01 Voltaitgruppe

29.09.02

29.09.03

29.09.04

30 Wasserfreie Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen

30.01 Wasserfreie Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen und (AB)m(XO4)pZq, mit m:p>2:1

30.01.01

30.01.02

30.01.03

30.01.05

30.01.06

30.01.07

30.01.08

30.01.09

30.01.10

30.01.11

30.01.12

30.01.13

30.01.14

30.01.15

30.01.16

30.01.17

30.01.18

30.02 Wasserfreie Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit (AB)2XO4Zq

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.04 Alunitgruppe (Alunit-Untergruppe)

30.02.05 Alunitgruppe (Jarosit-Untergruppe)

30.02.06

30.02.07

30.02.08

30.02.09

30.02.10

30.03 Wasserfreie Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit verschiedenen Formeln

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.04

30.04 Wasserfreie Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen

30.04.01

31 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen

31.01 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen und (A+B2+)m(XO4)pZq × x(H2O), mit m:p>6:1

31.01.01

31.01.02

31.01.03

31.01.04

31.01.05

31.01.06 Schulenbergitgruppe

31.02 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit (A+B2+)6(XO4)Zq × x(H2O)

31.02.01

31.02.02 Woodwarditgruppe

31.02.03

31.02.04

31.02.05

31.02.06

31.02.07

31.02.08

31.02.09

31.03 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit (A+B2+)5(XO4)Zq × x(H2O)

31.03.01

31.03.02

31.04 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit (A+B2+)4(XO4)Zq × x(H2O)

31.04.01

31.04.02

31.04.03

31.04.04

31.04.05

31.04.06

31.04.07

31.04.08

31.04.09

31.05 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit (A+B2+)3(XO4)Zq × x(H2O)

31.05.01

31.06 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit (A+B2+)5(XO4)2Zq × x(H2O)

31.06.01

31.06.02

31.06.03

31.06.04

31.06.06

31.06.07

31.06.08

31.07 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit (A+B2+)2(XO4)Zq × x(H2O)

31.07.01

31.07.02

31.07.03

31.07.04

31.07.05

31.07.06 Despujolsitgruppe

31.08 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit (A+B2+)3(XO4)2Zq × x(H2O)

31.08.01

31.08.02

31.08.03

31.08.04

31.08.05

31.09 Wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen mit (A+B2+)(XO4)Zq × x(H2O)

31.09.01

31.09.02

31.09.03

31.09.04

31.09.05

31.09.06 Botryogengruppe

31.09.07

31.09.08 Aubertitgruppe

31.09.09

31.09.10

31.09.11

31.09.12

31.09.13

31.09.14

31.09.15

31.10 Verschiedene wasserhaltige Sulfate mit Hydroxyl oder Halogen

31.10.01

31.10.02

31.10.03

31.10.04 Zippeitgruppe

31.10.05 Copiapitgruppe

31.10.06

31.10.07

31.10.08

31.10.09

32 Zusammengesetzte Sulfate

32.01 Zusammengesetzte Sulfate (wasserfrei) mit einfacher doppelanionischer Formel

32.01.01

32.01.02

32.01.03

32.02 Zusammengesetzte Sulfate (wasserhaltig) mit einfacher doppelanionischer Formel

32.02.01

32.02.02

32.02.03

32.03 Zusammengesetzte Sulfate (wasserfrei) mit polyanionischer Formel

32.03.01

32.03.02

32.03.03

32.03.04

32.03.05

32.04 Zusammengesetzte Sulfate (wasserhaltig) mit polyanionischer Formel

32.04.01

32.04.02

32.04.03

32.04.04 Charlesitgruppe

32.04.05

32.04.06

32.04.07

33 Selenate und Tellurate

33.01 Selenate und Tellurate mit A+(B2+)mXO4Zq

33.01.01 Schmiederit-Reihe

33.01.02

33.01.03

33.01.04

33.02 Selenate und Tellurate mit A+(B2+)mXO6Zq × x(H2O), x kann gleich 0 sein

33.02.01

33.02.02

33.02.03

33.02.04

33.02.05

33.02.06

33.02.07

33.02.08

33.02.09

33.02.10

33.03 Selenate und Tellurate mit anderen Aniongruppen

33.03.01

33.03.02

33.03.03

33.03.04

33.03.05 Pb, Zn-Tellurate

33.03.06

34 Selenite, Tellurite und Sulfite

34.01 Selenite - Tellurite - Sulfite mit A2+XO3

34.01.01

34.01.02

34.01.03

34.01.04

34.01.05

34.01.06

34.01.07

34.01.08

34.02 Selenite - Tellurite - Sulfite mit A2+XO3 × x(H2O)

34.02.01

34.02.02

34.02.03

34.02.04

34.02.05

34.03 Selenite - Tellurite - Sulfite

34.03.01

34.03.02 Zemannitgruppe

34.03.03

34.03.04

34.04 Selenite - Tellurite - Sulfite

34.04.01

34.04.02

34.05 Selenite - Tellurite - Sulfite

34.05.01 Spiroffitgruppe

34.05.02

34.05.03

34.05.04

34.06 Selenite - Tellurite - Sulfite

34.06.01

34.06.02

34.06.03

34.06.04

34.06.05

34.06.06

34.06.07 Chloromenitgruppe

34.06.08

34.06.09

34.06.10

34.07 Selenite - Tellurite - Sulfite

34.07.01

34.07.02

34.07.03

34.07.04

34.07.05

34.07.06

34.07.07

34.08 Selenite - Tellurite - Sulfite

34.08.01

34.08.02

34.08.03

34.08.04

34.08.05

34.08.06

34.08.07

34.08.08

34.08.09

35 Wasserfreie Chromate

35.01 Wasserfreie Chromate mit (A+)2XO4

35.01.01

35.01.02

35.02 Wasserfreie Chromate mit (A+)2X2O7

35.02.01

35.03 Wasserfreie Chromate mit A+XO4

35.03.01

35.03.02

35.03.03

35.04 Wasserfreie Chromate mit verschiedenen Formeln

35.04.01

35.04.02

35.04.03

35.04.04

36 Chromate

36.01 Zusammengesetzte Chromate mit verschiedenen Formeln

36.01.01

36.01.02

36.01.03

Weblinks 
 Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 28 Sulfate Minerals, 29 Hydrated Acid and Sulfates, 30 Anhydrous Sulfates Containing Hydroxyl or Halogen, 31 Hydrated Sulfates Containing Hydroxyl or Halogen und 32 Compound Sulfates
 33 Selenates and Tellurates
 34 Selenites - Tellurites - Sulfites
 35 Anhydrous Chromates und 36 Compound Chromates

Dana
Minerale